Route 17 steht für folgende Verkehrswege:

 Route nationale 17, Frankreich
 Route 17 (Oman)
 National Route 17, Südafrika
 Alabama State Route 17, Vereinigte Staaten
 New Mexico State Route 17, Vereinigte Staaten
 New York State Route 17, Vereinigte Staaten